Нуево Монтекристо има више значења:

 Нуево Монтекристо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Монтекристо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику